Диаграмма Нолана — политологическая диаграмма, популяризированная американским либертарианцем Дэвидом Ноланом.

Нолан разработал данную диаграмму, чтобы проиллюстрировать своё утверждение, что либертарианство представляет собой как экономическую, так и личную свободу, что контрастирует с левым «либерализмом», который, по словам Нолана, выступает только за «личные свободы», и правым «консерватизмом», который, по мнению Нолана, выступает только за «экономические свободы».

Он считал, что практически все политические действия человека можно разделить на две основные категории: экономические и личные. Поэтому по каждой из осей отложена степень влияния государства на эти две категории свобод. В зависимости от допускаемой степени как экономической, так и личной (политической и культурной) свободы, на диаграмме различаются несколько областей, относящиеся к традиционным политическим течениям:

 консерваторы (сторонники прагматизма, иерархичности, организованности и экономической свободы при наименьшей личной свободе граждан);
 левые (в американской терминологии — либералы: сторонники индивидуализма, равенства и толерантности при наименьшей экономической свободе);
 либертарианцы (сторонники минимального вмешательства государства в жизнь общества — минимальное вмешательство государства как в экономической сфере, так и в правовом аспекте);
 тоталитаристы (этатисты, коммунитаристы, популисты и т.п.) (сторонники жёсткого контроля государства за жизнью общества как в правовом, так и в экономическом аспекте);
 центризм — область в середине, равноудалённая от всех полюсов (на поздних версиях).

См. также 
 Разделение на правых и левых в политике
 Теория подковы

Примечания

Ссылки 

 Политические координаты — Slon.ru
 Политики: левые, правые и верхние — Московский Либертариум 
 
 

Политология
Политический спектр